European Nations Cup (rugby), een rugbycompetitie voor Europese landen die niet meedoen aan het zeslandentoernooi
European Nations Cup (golf), een golfwedstrijd voor landenteams